Sundblad ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Sundblad (1897–1983), schwedischer Sprinter
 Gustav Sundblad (1835–1891), deutscher Maler und Zeichner
 Linda Sundblad (* 1981), schwedische Sängerin
 Niklas Sundblad (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer

Sundblad bezeichnet außerdem:

 Sundblad (Buenos Aires), Ort in Argentinien